Чих:
 Чихание — резкий рефлекторный выдох для очищения верхних дыхательных путей.

Фамилия 
 Чих, Михаил Павлович — шахтёр, дважды Герой Социалистического Труда.